Hindemburg Melão Jr. es un inversor, epistemologista, teólogo,  autor y ex ajedrecista brasileño.

Hinbemburg ha escrito más que 1600 artículos acerca ciencia, filosofía, ajedrez, finanzas, entre otros campos, y el libro IMC na Balança ("BMI en la Escala").

Hindemburg es más conocido como jugador de ajedrez de correspondencia (con un rating de 2328), y de simultáneas de ajedrez a ciegas, donde tiene el récord de “jaque mate  anunciado más largo en simultáneas de ajedrez a ciegas”, con un jaque mate anunciado en 12 movimientos en una exposición simultánea contra nueve tableros, el cual consta en el El libro Guinness de los récords. Ha también reunido una colección de juegos de ajedez a ciegas de muchos jugadores de diferentes épocas.

Es también un analista ajedrecístico y teórico, habiendo dos veces recibido la distinción de tener habido innovaciones teóricas consideradas entre las mejores por el jurado de Šahovski Informator. Hindemburg se interesa por el tema de inteligencia humana, y es el fundador de Sigma Society, una asociación de superdotados.

En su libro IMC na Balança, Hindemburg propuso una corrección en la fórmula utilizada para el índice de masa del cuerpo:

Dónde m es la masa y h la altura de una persona, en el Sistema Internacional de Unidades.

Referencias

Enlaces externos 
 Hindemburg Melão juegos en chessgames.com
 Entrevista a "O Atibaiense" Diario
 Entrevista a "El Hombre" Revista
Ajedrecistas de Brasil
Filósofos de Brasil
Teólogos de Brasil
Personas vivas
Nacidos en São Paulo